TaaS steht als Abkürzung für:
 Testing as a Service, siehe Managed Testing Services
 Transportation as a Service, siehe Mobility-as-a-Service

Abkürzung